Ма́йкл Ко́джо Эссье́н (; родился 3 декабря 1982, Аккра, Гана) — ганский футболист, опорный полузащитник; тренер. Являлся капитаном сборной Ганы по футболу.

Клубная карьера 
Майкл Эссьен родился в Аккре, столице Ганы, там же начал заниматься футболом, первым его профессиональным клубом стал местный «Либерти Профессионалс». В культуре народов африканского государства Гана очень большое значение придают дню недели, в который родился человек, — считается, что это оказывает влияние на всю его дальнейшую судьбу. Почти все дети получают первое или второе имя в соответствии с этим днём. Исключением не стало и имя Майкла, его имя Коджо означает «понедельник». В «Бастии» Эссьена часто сравнивали с Виейра за такую же жёсткость в единоборствах. Постепенно став лидером команды, полузащитник вывел корсиканцев в Кубок УЕФА, забив в Чемпионате Франции 6 голов.

В 2002 году за 7,8 миллионов евро Майкл переходит в «Олимпик Лион». 19 августа 2005 года Эссьен, за рекордную для африканского игрока сумму в 26 миллионов фунтов (47 миллионов долларов), перешёл в «Челси» из французского «Лиона». Дебют в новой команде состоялся 21 августа 2005 года в матче против «Арсенала». За 2 сезона в «Лионе» он дважды выиграл чемпионат Франции, а также был признан лучшим игроком 2005 года Французской Ассоциацией Профессиональных Футболистов (5 голов в 10 матчах Лиги чемпионов УЕФА). В сезоне 2006/07 был признан лучшим игроком «Челси». В 2007 году Эссьен подписал новый пятилетний контракт, по которому его зарплата составила 90 тысяч фунтов в неделю. В составе юношеской сборной он становился победителем чемпионата Африки и бронзовым призёром чемпионата мира 1997 года в Новой Зеландии. Получив в декабре 2009 года тяжёлую травму колена, Эссьен так и не успел восстановиться к началу Кубка мира 2010, однако 4 июня 2010 ещё на два года продлил своё пребывание на «Стэмфорд Бридж», продлив свой предыдущий контракт с лондонским клубом до лета 2015 года. Предыдущее соглашение Эссьена было рассчитано до 2013 года. 4 декабря 2010 года Эссьен провёл матч против «Эвертона», ставший 200-й игрой ганца в составе «Челси».

31 августа 2012 года, в последний день трансферного окна, был арендован мадридским «Реалом». 3 ноября Майкл забил первый гол за «королевский клуб», поразив ворота «Реал Сарагосы». 27 января 2014 года на правах свободного агента перешёл в итальянский «Милан». Контракт подписан до 30 июня 2015 года. 2 июня 2015 года на правах свободного агента перешёл в греческий «Панатинаикос». Контракт подписан до 30 июня 2017 года. Провёл за клуб 15 матчей (12 в чемпионате и 3 в кубке страны) и забил один гол. 14 марта 2017 года Эссьен подписал контракт с индонезийским клубом «Персиб Бандунг». 16 марта 2019 года Майкл Эссьен подписал контракт с бакинским клубом «Сабаил», рассчитанный на 15 месяцев.

Стиль игры 
Эссьен был физически развит, неуступчив в единоборствах, мог отходить назад на любое место в обороне, часто подключался к атакам, нередко бил по воротам издали. Мог играть на всех позициях защиты, в центре полузащиты и на фланге. Также помимо опорника мог играть на позиции плеймейкера.

Достижения

Командные 
«Лион»
 Чемпион Франции (2): 2003/04, 2004/05
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2003, 2004

«Челси»
 Чемпион Англии (2): 2005/06, 2009/10
 Обладатель Кубка Англии (4): 2007, 2009, 2010, 2012
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2007
 Обладатель Суперкубка Англии: 2009
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2012

Личные 
 Команда года французской Лиги 1 (2): 2003, 2005
 Игрок года во Франции по версии НСПФ: 2005
 Африканский футболист года по версии Би-би-си: 2006
 Игрок года по версии болельщиков «Челси»: 2007
 Лучший гол сезона «Челси» (2): 2007, 2009
 Футболист года в Гане: 2008
 Символическая сборная Африки по версии КАФ: 2008

Статистика выступлений

Клубная статистика 

2 матча и 1 гол в Суперкубке Франции и 4 матча в Суперкубке Англии в этой таблице не учтены

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 56 матчей / 9 голов; 33 победы, 9 ничьих, 14 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль футболиста на сайте Chelsea-fc.ru
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Либерти Профешионалс»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Персиб Бандунг»
Игроки ФК «Сабаил»
Футбольные тренеры Ганы